Миттердорф-им-Мюрцталь () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Мюрццушлаг.  Население составляет 2414 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 11,12 км². Официальный код  —  6 13 08.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Вальтер Бергер (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 3 места.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии